Särkkä est un patronyme finnois pouvant désigner :

Patronyme
Toivo Särkkä (1890-1975), producteur et réalisateur finlandais
 (1972-2017), artiste multi-instrumentiste suédois
 (1877-1968), homme politique finlandais

Toponyme

 Särkkä, petite île d'Helsinki ;
 Särkkä île située sur le territoire de Naantali.

Voir aussi 
 Šárka, opéra tchèque de Leoš Janáček
 Šárka, opéra tchèque de Zdeněk Fibich
 Šárka, un des six poèmes symphoniques du cycle Má vlast (Ma patrie) de Smetana 
 , une guerrière dans une légende bohémienne de la littérature tchèque du 

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois